Ива́н Корни́льевич Покро́вский (в Думе Покро́вский 1-й; 1845, Челябинск, Российская империя — после 1912) — подпоручик, губернский секретарь, предприниматель, меценат, почётный блюститель городского училища, гласный Челябинской городской думы, партийный «агент» кадетов в Челябинске, депутат III Государственной Думы (1907—1912). Жил и работал в Бельгии, затем владел золотыми приисками на Урале и был совладельцем винокуренного и сахарного заводов. Брат городского головы В. К. Покровского.

Биография

Ранние годы. Офицер 
Родился в 1845 году в незнатной, но достаточно богатой, дворянской семье штаб-лекаря, хирурга Корнилия (Корнелия) Ивановича Покровского (1806—1873), проживавшего в Челябинске. 

В 1866 году Иван Покровский окончил Санкт-Петербургский институт корпуса горных инженеров с производством 11 июля в подпоручики.

С 28 июня 1866 года Покровский состоял в распоряжении начальника Уральских горных заводов, а с 27 августа — служил на Екатеринбургских заводах. С 31 августа следующего, 1867 года, он стал смотрителем Березниковских золотых приисков. В связи с преобразованием Корпуса горных инженеров 11 июля 1869 года он получил должность губернского секретаря со старшинством. Но уже 21 марта 1870 года вышел в отставку (в чине подпоручика).

Предприниматель и политик. Меценат 
В 1871 году И. А. Покровский устроился на бельгийский завод общества «Кокериль» в Серене неподалёку от Льежа. На заводе пробыл два года, последовательно работая в различных мастерских: модельной, слесарной, котельной, литейной и по сборке паровых машин.

По возвращении в Россию, в 1882 году Покровский был выбран гласным Челябинской городской думы. Занимался предпринимательством — золотопромышленностью, сельским хозяйством, а также торгово-промышленной сферой. Владел золотыми приисками в Челябинском и Верхнеуральском уездах Оренбургской губернии, сахарным заводом, был совладельцем винокуренного завода фирмы «Братьев Покровских». Имел в собственности 3500 (по другим данным 3000) десятин земли в Челябинском уезде; был домовладельцем в Челябинске и Верхнеуральске. Совокупная стоимость его имущества оценивалось в 500 тысяч рублей.

Покровский являлся общественным деятелем и меценатом: состоял в целом ряде благотворительных обществ. В 1881 году он стал почётным смотрителем Второго Челябинского мужского приходского училища, а с 1891 года — почётным блюстителем Первого Челябинского городского училища (затем — Челябинское высшее начальное училище). С 1898 года Покровский был почётным членом Челябинского общества попечения о начальном образовании — в том же году он пожертвовал обществу 200 рублей. .

С 1900 года И. Покровский состоял членом Полечительского совета Челябинской женской прогимназии, ставшей впоследствии гимназией. За эту общественную активность, а также за значительные денежные пожертвования на челябинские учебные заведения он неоднократно получал благодарности от попечителя Оренбургского учебного округа.

В 1906 году Покровский являлся членом Челябинского уездного комитета Конституционно-демократической партии: был партийным «агентом» в Челябинске. В феврале 1906 года И. К. Покровский во главе делегации от городских кадетов посетил Москву, где на проходящем съезде партии обсуждались вопросы взаимодействия местных отделов и ЦК. Там он познакомился с князем Д. И. Шаховским, с которым у них завязалась переписка:

Официально отдел конституционно-демократической партии Челябинска, возглавляемый братьями Покровскими, прекратил своё существование 2 ноября 1906 года. Уже после его закрытия, челябинский уездный исправник С. Д. Семёнов отрекомендовал И. Покровского губернатору как социал-демократа.

Депутат III Думы 
В 1906 году Покровский одержал победу на выборах в губернское избирательное собрание, предваряющее выборы в Первую Государственную думу Российской империи. 14 октября 1907 года Иван Корнильевич был избран в Третью Думу от съезда землевладельцев.

В III Думе Покровский вошёл в Конституционно-демократическую фракцию, а также стал членом двух комиссий: продовольственной и переселенческой (по переселенческому делу). Он также подписал целый ряд законопроектов: «Об изменении Положения [закона] о выборах в Государственную думу», «Правила приема в высшие учебные заведения», «О введении земства [на Урале и] в Сибири», «Об изменении порядка наряда казаков на действительную службу» и «О порто-франко в устьях Оби и Енисея».

Дальнейшая, «последумская» судьба Ивана Корнильевича Покровского неизвестна.

Семья 
С ) Иван Покровский был женат на Любови Ионовне Покровской (по первому браку Рогожникова, род. 1850) — была в браке с надворным советником; образование получила в Оренбургском Николаевском институте, с 1877 года работала учительницей естественной истории Челябинской женской прогимназии, а в 1879 году стала также преподавать французский язык; председатель правления Общества попечения о начальном образовании в Челябинске (1899—1901); собственница 400 десятин земли в Троицком уезде.

Брат: Владимир Корнильевич Покровский (1843—1913) — один из крупнейших челябинских предпринимателей начала XX века, общественный деятель и меценат; неоднократно избирался депутатом Челябинской городской думы и городским головой, пытался организовать в Челябинске отдел оренбургского Союза законности и порядка.

С 1900 года в поездках братьев Покровских всегда сопровождал их личный шофёр С. И. Люханов. В 1913 году, после смерти старшего брата, Люханов заведовал электрической телефонной станцией, принадлежащей фирме «Братья Покровские». Во время Гражданской войны он вступил в ряды большевиков, а затем и в ВЧК. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывший шофер Покровских управлял грузовиком, на котором вывозили из Ипатьевского дома тела расстрелянной царской семьи.

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
  
 
  
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 

 Архивные источники
 
 

Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Кадеты
Выпускники института Корпуса горных инженеров
Политики Челябинска